Jean I Ferrère, sculpteur du  ;
 Jean II Ferrère, sculpteur baroque du .